Roman Antoni Lewicki (ur. 1899) – major artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), wykładowca Szkoły Strzelań Artylerii
 Roman Lewicki (1912–2004) – prawnik, działacz emigracyjny, wykładowca w Cardinal Manning School w Londynie
 Roman Lewicki (lub Eugeniusz Roman Lewicki; ur. 1947) – filolog, profesor nauk humanistycznych